

Sigle 
 Testata Servizi Parlamentari e Tribune e servizi parlamentari – vecchi nomi di Rai Parlamento, struttura giornalistica della RAI.
 Traveling salesman problem o Travelling salesman problem – problema del commesso viaggiatore
 Team Software Process – processo di valutazione e miglioramento di un gruppo di programmatori
 Telematics service providers – fornitore di servizi telematici

Codici 
 TSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tehachapi (Stati Uniti)
 tsp – codice ISO 639-3 della lingua tusiana settentrionale

Altro 
 tsp – simbolo del cucchiaio da tè, unità di misura di volume anglosassone
 Thermospray – tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa